Йоунссон () — ісландське патронімічне прізвище.

 Б'єрн Йоунссон (; 1846—1912) — ісландський державний діяч і політик, прем'єр-міністр країни.
 Еггерт Йоунссон (; 1988 — ісландський футболіст.
 Ейнар Йоунссон (; 1874—1954) — ісландський скульптор.
 Еміль Йоунссон (; 1902—1986) — ісландський політик, прем'єр-міністр країни у 1958—1959 роках.
 Інґвар Йоунссон (; 1989) — ісландський футболіст.
 Кристіан Йоунссон (; 1852—1926) — ісландський державний і політичний діяч, прем'єр-міністр країни.